

Aziende 
 Adami – azienda automobilistica italiana
 Adami e Lemmi o Società Italica Meridionale – società di costruzioni ferroviarie

Geografia 
 Adami – frazione del comune di Decollatura, provincia di Catanzaro, alle pendici del monte Reventino

Persone 
 Adam Adami (1610-1663) – monaco e poi vescovo di Hildesheim, storiografo tedesco
 Adriano Adami (1922-1945) – militare, tenente nella Divisione Alpina Monterosa dell'esercito della Repubblica sociale italiana
 Alfredo Adami (1915-1989) – comico italiano
 Andrea Adami (1663-1742) detto il Bolsena – cantore evirato italiano, maestro di coro nella Cappella pontificia
 Anton Filippo Adami (in. XVIII secolo – 1730) – poeta e poligrafo italiano
 Cristian Adami (1976) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Eddie Fenech Adami, propr. Edward Fenech Adami (1934) – economista e politico maltese, presidente della Repubblica di Malta
 Enrico Adami Rossi (1880-1963) – generale italiano, nel 1943 aderì alla Repubblica sociale italiana
 Francesco Adami (1985) – hockeista su ghiaccio italiano
 Francesco Raimondo Adami (1711-1792) – servita, teologo, collezionista d'arte, priore generale dell'Ordine dei Serviti 
 Federico Guglielmo Adami (1816-1893) – letterato
 Gioacchino Maria Adami (1739-1815) – politico italiano
 Giovanni Matteo Adami (1574-1633) – gesuita e missionario italiano, martire in Giappone
 Giuseppe Adami di Bergolo (1774-1836) – nobile italiano
 Giuseppe Adami (1880-1946) – drammaturgo, librettista, giornalista e scrittore italiano
 Giuseppe Adami (1915-2007) – arbitro di calcio italiano
 Greta Adami (1992) – calciatrice italiana di ruolo centrocampista
 Gualtiero Adami (1878-1971) – ingegnere e funzionario italiano
 Iris Adami Corradetti (1904-1998) – soprano italiano e insegnante di canto lirico
 Lorenzo Adami (1630-1685) – militare italiano
 Luciano Adami (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Adami – cospiratore modenese arrestato con Ciro Menotti
 Marco Adami (1976) – compositore, paroliere e arrangiatore italiano
 Patrick Adami (1976) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Patrizia Adami Rook, (1942-2007) –  psicologa, psicoterapeuta e psicoanalista italiana, fondatrice della Scuola di psicoterapia comparata
 Pietro Adami (XVIII secolo) – pittore
 Pietro Augusto Adami (1812-1898) – banchiere e imprenditore italiano
 Ranieri Piccolomini Clementini Adami (1912-1971) – militare e aviatore italiano
 Rosalia Gwis Adami (1880-1930) – attivista, scrittrice e traduttrice italiana
 Tobias Adami (1581-1643) – filosofo tedesco, membro della Società dei Carpofori
 Valerio Adami (1935) – pittore italiano

Altro 
 Palazzo Adami Lami – edificio storico di Firenze
 Villa Adami o Adami-Lami – villa Medicea di San Piero a Sieve, città metropolitana di Firenze